Demba ist ein westafrikanischer, u. a. gambischer und senegalesischer männlicher Vorname sowie ein Familienname.

Namensträger

Vorname 

 Demba Ba (* 1985), französisch-senegalesischer Fußballspieler
 Papiss Demba Cissé (* 1985), senegalesischer Fußballspieler
 Demba Nabé (1972–2018), deutscher Dancehall- und Electro-Musiker, bekannt als Boundzound
 Demba Savage (* 1988), gambischer Fußballspieler
 Demba Touré (* 1984), senegalesischer Fußballspieler

Familienname 
 Abdoulaye Demba (* 1976), malischer Fußballspieler
 Awa Demba (* 1997), gambische Fußballspielerin
 Judith Demba (* 1957), deutsche Politikerin (Grüne Partei in der DDR)
 Malick Demba (* 1995), zentralafrikanischer Fußballspieler
 Njogu Demba-Nyrén (* 1979), gambisch-schwedischer Fußballspieler

Weiteres 
 Demba Kunda, Ortschaft in der Upper River Region in Gambia
 Madina Demba Forest Park, Waldgebiet in Gambia
 Stade Demba Diop, Mehrzweckstadion in der senegalesischen Stadt Dakar
 Monument Demba et Dupont, Kriegerdenkmal eines afrikanischen und eines französischen Soldaten in Dakar

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Afrikanischer Personenname
Kultur (Gambia)
Kultur (Senegal)